Théâtre de la Renaissance est le nom porté par quelques salles de spectacle, dont :
 le Théâtre de la Renaissance à Paris ; 
 le Théâtre de la Renaissance à Nantes.